«Електросталь» — завод з виробництва сталей і сплавів у місті Електросталь.
 Електросталь — місто у Московській області.
  — залізнична станція Горьківського напрямку Московської залізниці у місті Електросталь.